Monné se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Miguel A. Monné
 Marcela L. Monné